Tervo steht für:

 Tervo, eine Gemeinde in der Landschaft Nordsavo, Finnland 

Tervo ist der Familienname folgender Personen:

 Jari Tervo (* 1959), finnischer Autor
 Krista Tervo (* 1997), finnische Hammerwerferin
 Penna Tervo (1901–1956), finnischer Journalist und Politiker, Mitglied des Reichstags, Finanz-, Handels- und Industrieminister